Bass Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bass Lake (Indiana)
 Bass Lake (Kalifornien)
 Bass Lake (Minnesota), im Itasca County
 Bass Lake (Washington)
 Bass Lake (Town, Sawyer County), Town(ship) in Wisconsin
 Bass Lake (Town, Washburn County), Town(ship) in Wisconsin

Bass Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Bass Lake (Charlotte County, Florida)
 Bass Lake (Lake County, Pine Lakes, Florida)
 Bass Lake (Lake County, Paisley, Florida)
 Bass Lake (Miami-Dade County, Florida)
 Bass Lake (Okaloosa County, Florida)
 Bass Lake (Orange County, Florida)
 Bass Lake (Putnam County, Florida)
 Bass Lake (Volusia County, Florida)
 Bass Lake (Boundary County, Idaho)
 Bass Lake (Twin Falls County, Idaho)
 Bass Lake (Noble County, Indiana)
 Bass Lake (Starke County, Indiana)
 Bass Lake (Steuben County, Indiana)
 Bass Lake (Kalifornien)
 Bass Lake (Louisiana)
 Bass Lake (Alger County, Michigan)
 Bass Lake (Allegan County, Michigan)
 Bass Lake (Antrim County, Michigan)
 Bass Lake (Baraga County, Michigan)
 Bass Lake (Benzie County, Michigan)
 Bass Lake (Chippewa County, Michigan)
 Bass Lake (Clare County, Michigan)
 Bass Lake (Dickinson County, Michigan)
 Bass Lake (Genesee County, Michigan)
 Bass Lake (Gogebic County, Michigan)
 Bass Lake (Grand Traverse County, Karlin, Michigan)
 Bass Lake (Grand Traverse County, Jacks Landing, Michigan)
 Bass Lake (Grand Traverse County, Grawn, Michigan)
 Bass Lake (Iosco County, Michigan)
 Bass Lake (Iron County, Michigan)
 Bass Lake (Isabella County, Riverdale, Michigan)
 Bass Lake (Isabella County, Woods, Michigan)
 Bass Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Bass Lake (Kalkaska County, Kalkaska, Michigan)
 Bass Lake (Kalkaska County, Starvation Lake, Michigan)
 Bass Lake (Kent County, Michigan)
 Bass Lake (Lake County, Michigan)
 Bass Lake (Lapeer County, Imlay City, Michigan)
 Bass Lake (Lapeer County, Barnes Lake, Michigan)
 Bass Lake (Leelanau County, Glen Arbor, Michigan)
 Bass Lake (Leelanau County, Omena, Michigan)
 Bass Lake (Livingston County, Michigan)
 Bass Lake (Luce County, Michigan)
 Bass Lake (Marquette County, Cataract Basin, Michigan)
 Bass Lake (Marquette County, Little Lake, Michigan)
 Bass Lake (Mason County, Michigan)
 Bass Lake (Mecosta County, Michigan)
 Bass Lake (Menominee County, Michigan)
 Bass Lake (Montcalm County, Sand Lake, Michigan)
 Bass Lake (Montcalm County, Vestaburg, Michigan)
 Bass Lake (Montcalm County, Six Lakes, Michigan)
 Bass Lake (Newaygo County, Fremont, Michigan)
 Bass Lake (Newaygo County, Woodland Park, Michigan)
 Bass Lake (Newaygo County, Walkup Lake, Michigan)
 Bass Lake (Oakland County, Michigan)
 Bass Lake (Ogemaw County, South Branch, Michigan)
 Bass Lake (Ogemaw County, Rose City, Michigan)
 Bass Lake (Ontonagon County, Michigan)
 Bass Lake (Osceola County, Michigan)
 Bass Lake (Oscoda County, Michigan)
 Bass Lake (Otsego County, Michigan)
 Bass Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Bass Lake (Aitkin County, Iron Hub, Minnesota)
 Bass Lake (Aitkin County, Libby, Minnesota)
 Bass Lake (Aitkin County, McGregor, Minnesota)
 Bass Lake (Anoka County, Minnesota)
 Bass Lake (Becker County, Audubon, Minnesota)
 Bass Lake (Becker County, Ponsford, Minnesota)
 Bass Lake (Becker County, Strawberry Lake, Minnesota)
 Bass Lake (Beltrami County, Redby, Minnesota)
 Bass Lake (Beltrami County, Red Lake, Minnesota)
 Bass Lake (Beltrami County, Pimushe Lake, Minnesota)
 Bass Lake (Beltrami County, White Fish Lake, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Wilson Bay, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Nisswa, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Bungo Creek, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Baxter, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Lake Ada, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Mildred, Minnesota)
 Bass Lake (Cass County, Thunder Lake, Minnesota)
 Bass Lake (Crow Wing County, Baxter, Minnesota)
 Bass Lake (Crow Wing County, Merrifield, Minnesota)
 Bass Lake (Crow Wing County, Trommald, Minnesota)
 Bass Lake (Crow Wing County, Emily, Minnesota)
 Bass Lake (Faribault County, Minnesota)
 Bass Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, Calumet, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, Lawrence Lake East, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, Wirt, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, Deer Lake West, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, La Prairie, Minnesota)
 Bass Lake (Itasca County, Cohasset West, Minnesota)
 Bass Lake (Kanabec County, Minnesota)
 Bass Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Bass Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Bass Lake (Morrison County, Upsala, Minnesota)
 Bass Lake (Morrison County, Belle Prairie, Minnesota)
 Bass Lake (Otter Tail County, Vergas, Minnesota)
 Bass Lake (Otter Tail County, Cormorant, Minnesota)
 Bass Lake (Pine County, Minnesota)
 Bass Lake (St. Louis County, Ely, Minnesota)
 Bass Lake (St. Louis County, Palo, Minnesota)
 Bass Lake (Todd County, Burtrum, Minnesota)
 Bass Lake (Todd County, Swanville, Minnesota)
 Bass Lake (Washington County, Minnesota)
 Bass Lake (Wright County, Minnesota)
 Bass Lake (Guadalupe County, New Mexico)
 Bass Lake (McKinley County, New Mexico)
 Bass Lake (Essex County, New York)
 Bass Lake (Franklin County, New York)
 Bass Lake (Oswego County, New York)
 Bass Lake (Geauga County, Ohio)
 Bass Lake (Greene County, Ohio)
 Bass Lake (South Carolina)
 Bass Lake (Texas)
 Bass Lake (King County, Washington)
 Bass Lake (Skamania County, Washington)
 Bass Lake (Stevens County, Washington)
 Bass Lake (Thurston County, Washington)
 Bass Lake (West Virginia)
 Bass Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Bass Lake (Barron County, Clayton, Wisconsin)
 Bass Lake (Barron County, Haugen, Wisconsin)
 Bass Lake (Barron County, Birchwood, Wisconsin)
 Bass Lake (Bayfield County, Brule, Wisconsin)
 Bass Lake (Bayfield County, Cable, Wisconsin)
 Bass Lake (Bayfield County, Delta, Wisconsin)
 Bass Lake (Bayfield County, Grand View, Wisconsin)
 Bass Lake (Burnett County, Danburry East, Wisconsin)
 Bass Lake (Burnett County, Hertel, Wisconsin)
 Bass Lake (Burnett County, Siren East, Wisconsin)
 Bass Lake (Burnett County, Trade River, Wisconsin)
 Bass Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Bass Lake (Dane County, Wisconsin)
 Bass Lake (Douglas County, Gordon, Wisconsin)
 Bass Lake (Douglas County, Solon Springs, Wisconsin)
 Bass Lake (Florence County, Florence South East, Wisconsin)
 Bass Lake (Florence County, Florence East, Wisconsin)
 Bass Lake (Florence County, Florence West, Wisconsin)
 Bass Lake (Forest County, Wisconsin)
 Bass Lake (Iron County, Wisconsin)
 Bass Lake (Lincoln County, Parrish, Wisconsin)
 Bass Lake (Lincoln County, Harrison, Wisconsin)
 Bass Lake (Lincoln County, Heafford Junction, Wisconsin)
 Bass Lake (Marathon County, Wisconsin)
 Bass Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Bass Lake (Menominee County, Wisconsin)
 Bass Lake (Oconto County, Rhinelander, Wisconsin)
 Bass Lake (Oconto County, Sugar Camp, Wisconsin)
 Bass Lake (Oconto County, Townsend, Wisconsin)
 Bass Lake (Oneida County, Tripoli, Wisconsin)
 Bass Lake (Polk County, Almond, Wisconsin)
 Bass Lake (Polk County, Cushing, Wisconsin)
 Bass Lake (Portage County, Wisconsin)
 Bass Lake (Price County, Oxbo, Wisconsin)
 Bass Lake (Price County, Timms Hill, Wisconsin)
 Bass Lake (Rusk County, Bruce, Wisconsin)
 Bass Lake (Rusk County, Crane, Wisconsin)
 Bass Lake (Rusk County, Exeland, Wisconsin)
 Bass Lake (Rusk County, Weyerhaeuser, Wisconsin)
 Bass Lake (St. Croix County, Somerset North, Wisconsin)
 Bass Lake (St. Croix County, Somerset South, Wisconsin)
 Bass Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Bass Lake (Washburn County, Nobleton, Wisconsin)
 Bass Lake (Washburn County, Springbrook, Wisconsin)
 Bass Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Bass Lake (Waupaca County, Wisconsin)
 Bass Lake (Waushara County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Big Bass Lake
 Bass Lakes